Die Abkürzung CFV steht für:
 Carrier-Festverbindung, durch die Bundesnetzagentur reguliertes Vorleistungsprodukt. Eine Variante der Standleitung (Datenübertragung) der T-Systems 
 Call for Vote
 Centrala Flygverkstaden i Västerås
 Chemin de Fer du Vivarais, eine Museumseisenbahn in Frankreich
 Christophorus Flugrettungsverein, ein österreichischer gemeinnütziger Verein der die flächendeckende Versorgung mittels Luftrettung zur Aufgabe hat

CFV